Прудовый — название населённых пунктов в России:

 Прудовый — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Прудовый — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Прудовый — посёлок в Туркменском районе Ставропольского края.
 Прудовый — с 1943 по 2000 гг. название посёлка Найнтахн Целинного района Калмыкии.

См. также 
 Прудовая
 Прудовое